Vaas est une commune française de la Sarthe (72)
Vaas est un hameau de la commune suisse de Lens
Chaminda Vaas est un joueur de cricket international Srilankais
Vaas signifie vase en Néerlandais
Vaas Monténégro est l'antagoniste principal du jeu Far Cry 3 développé par Ubisoft Montreal, édité par Ubisoft et sorti en 2012